de Meuron ist der Name der Neuenburger Patrizierfamilie de Meuron (Adelsgeschlecht).

Namensträger 
 Albert de Meuron (1823–1897), Schweizer Landschafts- und Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Andrea de Meuron (1973), Schweizer Politikerin (GFL/Grüne)
 Auguste de Meuron (1813–1898), Schweizer Architekt
 Auguste-Frédéric de Meuron (1789–1852), Handelsmann in Brasilien und Stifter des Maison de santé de Préfargier für Nervenkranke (Kanton Neuchâtel)

 Elisabeth de Meuron, Elisabeth de Meuron-von Tscharner, (1882–1980), Berner Stadtoriginal
 Louis de Meuron (1868–1949), Schweizer Maler 
 Jean de Meuron (* 1985), Schweizer Filmproduzent
 Maximilien de Meuron (1785–1868), französischsprachiger Schweizer Maler der Romantik
 Pierre de Meuron (* 1950), Schweizer Architekt, siehe Herzog & de Meuron

Literatur 
 Guy de Meuron: Histoire d’une famille neuchâteloise. Attinger, Hauterive 1991, ISBN 2-88256-050-8

Weblinks 

Familienname
Schweizer Adelsgeschlecht